Voghjaberdi Lerrnashght'a (armeniska: Voghjaberdi Lerrnashght’a) är en bergskedja i Armenien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan.

Trakten runt Voghjaberdi Lerrnashght'a består i huvudsak av gräsmarker. Runt Voghjaberdi Lerrnashght'a är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Bergskedjor i Armenien